Ла Компетенсија има више значења:

 Ла Компетенсија (Уитиупан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Компетенсија (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику